Spojení písmene N a číslice 1 může mít různé významy:

 N-1 – sovětská nosná raketa, ve spojení s kosmickou lodí L3 uvažovaná pro přistání lidí na Měsíci 
 Norge neboli vzducholoď N1 – poloztužená vzducholoď, která v roce 1926 přeletěla z Evropy do Ameriky přes severní pól
 AEG N.I – německý noční bombardér z první světové války
 N1 (televizní stanice) – televizní stanice a zpravodajský server vysílající na území Bosny a Hercegoviny, Chorvatska a Srbska
 n1 – zkratka anglického slova "nice", používaná při chatování – hezké, pěkné